Элрингтон () — английская фамилия.

Известные носители 
 Элрингтон, Орсон — белизский легкоатлет, участник Панамериканских игр (2003).
 Элрингтон, Роджер — английский чиновник, лейтенант-губернатор Невиса (1699—1702).
  (ок. 1520—1566) — английский политик, член Палаты общин (1553, 1554).
  (1760—1835) — ирландский математик и религиозный деятель, профессор математики дублинского Тринити-колледжа (1795—1799), епископ Лимерика, Ардферта и Агадо (1820—1822), епископ Фернса и Лохлина (с 1822) Церкви Ирландии.
  (1688—1732) — британский театральный актёр, руководитель дублинского театра «Смок Алли» (с 1720).
  (род. 1948) — белизский юрист, политик и дипломат, генеральный прокурор Белиза (2008—2010), министр иностранных дел и член Палаты представителей (с 2008).

См. также 
  (род. 1992) — игрок в канадский футбол в составе клуба «Гамильтон Тайгер-Кэтс».